Prévost, francia családnév
 Prévost, település Québec tartományban

egyéb
 Prevost-mókus
 Prévost Car, kanadai autóbuszgyártó (alapítója: Eugène Prévost, 1898–1965)

Lásd még
 Prépost